Тиберий Семпроний Гракх ():
 Тиберий Семпроний Гракх — консул Римской республики 238 до н. э.
 Тиберий Семпроний Гракх — консул Римской республики 215 и 213 до н. э.
 Тиберий Семпроний Гракх (ум. 154 до н. э.) — древнеримский политик и полководец, консул Римской республики 173 и 163 до н. э., цензор 169 до н. э., отец известных реформаторов братьев Гракхов.
 Тиберий Семпроний Гракх (ок. 163 до н. э. — 133 до н. э.) — известный древнеримский политический деятель, реформатор, старший брат Гая Гракха.
 Тиберий Семпроний Гракх (ум. после 39 до н. э.) — квестор Римской республики около 40 года до н. э., монетный триумвир того же года.

Примечания